Amerikai Egyesült Államok
 Lavender (Georgia)
 Lavender (Washington)

Zene
 Lavender, Machiko Yamane és Paul Christopher Musgrave albuma
 Lavender, BadBadNotGood-dal
 Lavender, Marillion-dal
 Lavender (Nightfall Remix), Snoop Dogg-kislemez

Egyéb
 Lavender, családnév
 Lavender, LMBT-magazin